La Prima Lega 1931-1932 è stata la 31ª edizione del campionato svizzero di calcio di Prima Lega (seconda divisione). Le squadre partecipanti erano 18, suddivise in due gironi di 9 squadre ciascuno. La squadra vincitrice è stata il Losanna, promossa insieme al Concordia di Basilea in Lega Nazionale 1932-1933.

Gruppo est

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale 1932-1933 e ammesso alla finale per il titolo di Prima Lega.
      Retrocesso in Seconda Lega 1932-1933.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Gruppo ovest

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale 1932-1933 e ammesso alla finale per il titolo di Prima Lega.
      Retrocesso in Seconda Lega 1932-1933.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Spareggio per il titolo di Prima Lega

Ripetizione

Verdetti 
 Losanna è Campione Svizzero di Prima Lega 1931-1932.
 Losanna e Concordia di Basilea sono promosse in Lega Nazionale 1932-1933.
 FC Fribourg, Stade Lausanne, FC Monthey, Black Stars di Basilea, FC Wohlen e FC Chiasso sono retrocesse in Seconda Lega.

Note

Bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1931 e 1932.
L'Express, annate 1931 e 1932.
L'Impartial, annate 1931 e 1932.
Le Temps, annate 1931 e 1932.
Tribune de Lausanne, annate 1931 e 1932.

Collegamenti esterni 
  Stagione 1931/32 su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato de "Le Temps".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1931
Calcio nel 1932
1931-1932